Пётр Бараба́нов:
 Барабанов, Пётр Васильевич (1898—1971) — ефрейтор, Герой Советского Союза.
 Барабанов, Пётр Иванович (1921—1986) — Герой Советского Союза.
 Барабанов, Пётр Михайлович (1916—1997) — советский военнослужащий, полный кавалер ордена Славы.